Егинсу — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Егинсу — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Егинсу — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.